De volgende personen:
 Bernardo Quaranta (1796-1867), baron van San Severino Cilento, Italiaans archeoloog en classicus
 Enrico Quaranta (1928-1984), Italiaans burgemeester en parlementslid
 Ivan Quaranta (1974), Italiaans wielrenner
 Isabella Quaranta (1892-1975), Italiaanse actrice in stomme films, tweelingzus van Letizia en zus van Lidia
 Letizia Quaranta (1892-1977), Italiaanse actrice in stomme en gesproken films, tweelingzus van Isabella en zus van Lidia
 Lidia Quaranta (1891-1928), Italiaanse actrice in stomme films, zus van Isabella en Letizia
 Raphaël Quaranta (1957), Belgisch voetballer
 Stefano Quaranta (1586-1678), Italiaans aartsbisschop

De volgende plaatsen:
 San Quaranta: plaats in Zuid-Italië